Jacek Jaśkowiak (ur. 1964) – prezydent miasta Poznania od 2014
 Joanna Jaśkowiak (ur. 1965) – notariusz, posłanka na Sejm IX kadencji
 Franciszek Jaśkowiak (1903–1983) – poznański działacz społeczny promujący turystykę i ochronę przyrody